Midnight Ride of Paul Revere – cortometraggio del 1907 diretto da Edwin S. Porter
Midnight Ride of Paul Revere – film tv del 1973 diretto da Jack Regas